Кауита има више значења:
 Округ Кауита (Џорџија)
 Кауита (Оклахома)